Lamont, případně LaMont, může být:

 Lamont (jméno) – jméno či příjmení různých osob
 Lamont (Alberta) – město v Albertě v Kanadě
 Lamont (Florida) – sídlo na Floridě ve Spojených státech amerických
 Lamont (Iowa) – město v Iowě ve Spojených státech amerických
 Lamont (Kalifornie) – sídlo v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Lamont (Kansas) – sídlo v Kansasu ve Spojených státech amerických
 Lamont (Kentucky) – sídlo v Kentucky ve Spojených státech amerických
 Lamont (Nebraska) – sídlo v Nebrasce ve Spojených státech amerických
 Lamont (Oklahoma) – sídlo v Oklahomě ve Spojených státech amerických
 Lamont (Wisconsin) – sídlo ve Wisconsinu ve Spojených státech amerických
 Lamont (Washington) – sídlo ve Washingtonu ve Spojených státech amerických
 Lamont (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Lamont (kráter na Měsíci) – kráter na Měsíci

Související články 
 LaMonte